Hagelstein ist der Familienname folgender Personen: 

 Alfred Hagelstein (1897–1956), deutscher Unternehmer und Politiker (CDU)
 Dirk Gene Hagelstein (* 1967), deutscher Politiker (SPD)
 Hans Hagelstein (* 1896), Referatsleiter in der Dienststelle des NS-Generalkommissars für das Sanitäts- und Gesundheitswesen
 Jacob Ernst Thomann von Hagelstein (1588–1653; auch Nestus Thomann), deutscher Maler des Barocks
 Johann Matthias Hagelstein (1706–1758), deutscher Orgelbauer
 Peter Hagelstein (* 1954), US-amerikanischer Physiker 
 Poul Hagelstein (1825–1868), dänischer Porträt- und Genremaler

Hagelstein steht für: 

 Hagelstein (Voeren), Ortsteil der  Gemeinde Voeren, Provinz Limburg, Belgien 
 Hagelstein (Weiler-Simmerberg), Ortsteil des Marktes Weiler-Simmerberg, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern
 ein Hagelkorn